Heuvelland, une commune de Belgique située en province de Flandre-Occidentale.
 Heuvelland, une région des Pays-Bas dans la province du Limbourg.
 Heuvelland, une forme de paysage.

Homonymie de toponyme